Ангу́ло () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ангуло, Альберто (род. 1970) — испанский баскетболист.
 Ангуло, Альфредо (род. 1982) — мексиканский боксёр.
 Ангуло, Брайан (род. 1989) — колумбийский футболист.
  (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Ангуло, Брайан (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Ангуло, Вбеймар (род. 1992) — колумбийский и армянский футболист.
 Ангуло, Винисио (род. 1988) — эквадорский футболист.
 Ангуло, Даниэль (род. 1986) — эквадорский футболист.
 Ангуло, Иван (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Ангуло, Лусио (род. 1973) — испанский баскетболист.
 Ангуло, Марвин (род. 1986) — коста-риканский футболист.
 Ангуло, Мигель Анхель (род. 1977) — испанский футболист.
 Ангуло, Нильсон (род. 2003) — эквадорский футболист.
 Ангуло, Хейсон (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Ангуло, Хесус (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Ангуло, Хосе (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Ангуло, Хулио (род. 1990) — эквадорский футболист.